LAlpe Adria Cup 2017-2018 è stata la 3ª edizione dell'Alpe Adria Cup. La vittoria del torneo fu appannaggio degli sloveni dello  vincitori sugli slovacchi del .

Squadre partecipanti

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Tabellone

Squadra vincitrice

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2017-2018
 Eurocup 2017-2018
 Basketball Champions League 2017-2018
 FIBA Europe Cup 2017-2018
 EuroLeague Women 2017-2018
 EuroCup Women 2017-2018
 ABA Liga 2017-2018
 Baltic Basketball League 2017-2018
 Balkan International Basketball League 2017-2018
 VTB United League 2017-2018

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale Alpe Adria Cup

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
Alpe Adria Cup